Kazalnica [] steht für:
 Kazalnica (Ciemniak), Berg (1767 m) im Massiv Czerwone Wierchy der polnischen Westtatra
 Kazalnica (Stoły), Berg (1428 m) in der polnischen Westtatra
 Kazalnica Mięguszowiecka, Berg in der polnischen Hohen Tatra